Богатырская:
 Богатырская — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 «Богатырская» — проектируемая станция метро Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена.

См. также